Jméno a příjmení Filip Blažek má více nositelů:

 Filip Blažek (* 1973), český herec
 Filip Blažek (grafik) (* 1974), český grafik, redaktor a lektor společnosti Grafie
 Filip Blažek (1998) (* 1998), slovenský fotbalový záložník